Ел Гатал има више значења:

 Ел Гатал, Каркамо (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гатал (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гатал (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гатал (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гатал (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гатал (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гатал, Санта Тереса (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику